Острик — река в Починковском и Рославльском районах Смоленской области России. Правый приток Остра.

Длина 34 км. Исток севернее деревни Плотовка Починковского района на северо-западе Екимовичской возвышенности. Направление течения: юго-запад, юго-восток. Устье южнее деревни Любовка Рославльского района. Протекает через деревни Ермолино, Доротовка, Раковка. Пересекает автодорогу  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка») у деревни Любовские Дворцы Рославльского района.

В Острик впадают ручьи Ситенка (правый), Мощаночка (правый), Шмалинка (правый) и другие безымянные.

Источники 
 
 

Притоки Остра (притока Сожа)
Реки Починковского района Смоленской области
Реки Рославльского района